Нуева Рома има више значења:

 Нуева Рома (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Рома (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику